ЧМ — абревіатура:
 Частотна модуляція — тип аналогової модуляції, при якому частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал управляє частотою несучого сигналу.
 Чарівні меридіани — поняття традиційної китайської медицини.
 Чисельні методи — методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел.

Див. також 
 ЧМТ